Lukas Graham (также известен, как Blue Album) — второй студийный альбом датской поп-соул-группы Lukas Graham. Он был выпущен в Дании 16 июня 2015 на лейбле Copenhagen Records и Warner Bros. Records. В альбом входят следующие синглы: «Mama Said», «Strip no More», «7 Years», «You’re Not There», «Take the World by Storm».

Критика 
Альбом получил положительные отзывы от критиков. На сайте Metacritic, что присваивает нормированный рейтинг из 100 отзывов от публикаций, он получил средний балл 75, основываясь на 5 отзывах.

Коммерческий успех

В Дании альбом был выпущен 16 июня 2015 года без продвижения. Альбом вошёл в датскую Albums Chart, и стал номером один, находясь в чартах 22 недели. В Соединённом королевстве, альбом дебютировал под номером 2 в чарте альбомов Великобритании; копий альбома было продано 24,093 тысячи. Lukas Graham дебютировал под номером один в австралийском чарте альбомов.

Список песен

Чарты

Недельные чарты

Чарт на конец года

Сертификаты

История Выпуска

Примечания

Ссылки 
 at Metacritic Retrieved 2 April 2016
 http://ajournalofmusicalthings.com/weekly-music-news-sales-report-analysis/
 «&cat=a Australiancharts.com — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»]. Hung Medien. Retrieved 9 April 2016.
 «&cat=a Austriancharts.at — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»] (in German). Hung Medien.
 «&cat=a Ultratop.be — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»] (in Dutch). Hung Medien. Retrieved 8 April 2016.
 «&cat=a Ultratop.be — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»] (in French). Hung Medien. Retrieved 15 April 2016.
 " Billboard Canadian Albums Chart for Lukas Graham. Retrieved 12 April 2016.
 ".ČNS IFPI. Note: On the chart page, select {{{date}}} on the field besides the word «Zobrazit», and then click over the word to retrieve the correct chart data.
 «&cat=a Danishcharts.com — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»]. Hung Medien.
 «&cat=a Dutchcharts.nl — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»] (in Dutch). Hung Medien. Retrieved 8 April 2016.
 «»] (in Finnish)..
 «&cat=a Lescharts.com — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»]. Hung Medien. Retrieved 10 April 2016.
 " (in German). Musicline.de. .
 ". . IRMA. Retrieved 8 April 2016.
 «&cat=a Charts.org.nz — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»]. Hung Medien. Retrieved 8 April 2016.
 «&cat=a Norwegiancharts.com — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»]. Hung Medien.
 . Official Charts Company.
 «&cat=a Spanishcharts.com — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»]. Hung Medien.
 «&cat=a Swedishcharts.com — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»]. Hung Medien.
 «&cat=a Swisscharts.com — Lukas Graham — Lukas Graham [Blue Album]»]. Hung Medien.
 . Official Charts Company. Retrieved 9 April 2016.
 Click on næste to go to page if certification from official website
 Type Lukas Graham in the top right search bar. Click on «Sok» and select Lukas Graham (Blue Album) and see certification.
 EnterLukas Graham (Blue Album) in the field Keywords. Select Title in the field Search by. Select album in the field By Format. Select Silver in the field By Award. Click Search
 If necessary, click Advanced, then click Format, then select Album, then click SEARCH
 . Apple Inc. Australia. Retrieved 8 April 2016.
  на сайте Metacritic
 Yeung, Neil Z. . AllMusic. All Media Network. Проверено 2 апреля 2016.
 . Boston Globe (24 March 2016). Проверено 2 апреля 2016.
 . The Guardian (31 March 2016). Проверено 2 апреля 2016.
 . The New York Times (30 March 2016). Проверено 2 апреля 2016.

Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Copenhagen Records
Lukas Graham